Зоя Кузьминична Пряхина (4 ноября 1927 — 5 декабря 1994) — передовик советского народного просвещения, учительница Мокроусской средней школы, Фёдоровский район Саратовской области, Герой Социалистического Труда (1978).

Биография 
Родилась в 1927 году в селе Романовка, ныне Фёдоровского района Саратовской области в русской семье. Отец работал учётчиком в бригаде, рано умер от туберкулёза. Мать трудилась дояркой. В семье воспитывалось семеро детей. С 1935 года обучалась в Романовской средней школе.  

В годы Великой Отечественной войны пришлось работать. Она и пахала, и сеяла, убирала солому в стога, возила зерно на элеватор, работала учётчицей. В 1945 году завершила обучение в школе. Как лучшую ученицу её направили работать учителем начальных классов в Калдинскую семилетнюю школу.

С 1946 по 1948 годы проходила обучение педагогике в Учительском институте в городе Саратове. С 1948 года начала трудовую деятельность учителем в селе Ивановка Фёдоровского района. В 1951 году была направлена работать заведующей педагогическим кабинетом в отдел народного образования, одновременно преподавала в Мокроусской средней школе. 

С 1951 года заочно обучалась в Саратовском педагогическом институте. Завершила обучение в 1955 году. С 1959 по 1986 года работала в Мокроусской школе, учителем русского языка и литературы. Умелый и грамотный педагог в совершенстве владеющий предметами. Много лет в школе работал литературно-драматический кружок под руководством учителя Пряхиной.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1978 года за большие заслуги в деле обучения и воспитания Зое Кузьминичне Пряхиной было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Избиралась депутатом Фёдоровского районного Совета, с 1980 по 1982 годы была депутатом Саратовского областного совета депутатов. Член областного комитета профсоюзов работников просвещения. 

Проживала в посёлке Мокроус. Умерла 5 декабря 1994 года. Похоронена на Старом поселковом кладбище.

Награды 
За трудовые успехи была удостоена:
 золотая звезда «Серп и Молот» (27.06.1978)
 орден Ленина (27.06.1978)
 Орден Трудового Красного Знамени (20.07.1971)
 Заслуженный учитель школы РСФСР (07.101.959)
 Отличник народного просвещения РСФСР 
 другие медали.

Память 
 8 февраля 1996 года на стенах Мокроусской школы №1, где трудилась учитель, установлена мемориальная доска.
 5 декабря 2019 года Мокроусской средней школе №1, в которой работала Зоя Кузьминична, присвоено имя Героя Социалистического Труда.

Примечания

Ссылки 
  
 Главное - не слова...
 фрагмент кинофильма
 Фильм. Вечер памяти

Депутаты Саратовского областного совета
Депутаты районных советов РСФСР